Il singolare del torneo di tennis Sybase Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Michael Chang 6-2, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Andre Agassi (campione)
 Michael Chang (finale)
 Jim Courier (semifinali)
 Arnaud Boetsch (primo turno)

 MaliVai Washington (semifinali)
 Patrick McEnroe (secondo turno)
 Richey Reneberg (primo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

SAP Open 1995
ATP Tour 1995